Bruno II van Brunswijk (1024-1057), markgraaf van Brunswijk en graaf van Midden-Friesland (1038-1057)
 Bruno II van Berg (1102-1137), aartsbisschop van Keulen (1131-1137)